Kobylka může být:

 české označení pro mnoho rodů rovnokřídlého hmyzu především z čeledi kobylkovití (Tettigoniidae), nadčeledi Tettigonioidea a podřádu kobylky (Ensifera)
 kobylka (hudba) – součást strunných hudebních nástrojů (např. kytary nebo houslí)
 Kobylka (Turnov) – část města Turnov v okrese Semily
 Kobylka (Děčínská vrchovina) – vrchol v okrese Děčín
 Kobylka (Čestice) – část obce Čestice v okrese Strakonice, také Na Kobylce
 kůň – zdrobnělina slova kobyla, označení pro samici koně, menší klisna

Příjmení 
 Jan Kobylka (* 1940) – český psycholog, československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODS
 Štěpán Kobylka (1909–1980) – český a československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty 
 Kobylkové z Kobylího – starý moravský vladycký rod, známý již od 15. století

Související články 
 saranče – podobný hmyz
 koník
 kobyla

Externí odkazy